Pallini (Attica), een gemeente in Griekenland
 Pallini (Chalcidice), een gemeente in Griekenland
 Pallini (geslachtengroep), een geslachtengroep van vlinders uit de familie Nymphalidae